Орне́к, орьне́к (узор на тюркском) — топоним:

Орьнек  — национальный крымскотатарский орнамент.

Казахстан 
 Орнек — село в Аккольском районе Акмолинской области.
 Орнек — село в Астраханском районе Акмолинской области.
 Орнек — село в Ерейментауском районе Акмолинской области, ликвидировано в 2001 г.
 Орнек — село в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
 Орнек — село в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Орнек — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области, упразднено в 2017 г.
 Орнек — село в Жамбылском районе Жамбылской области.
 Орнек — село в Рыскуловском районе Жамбылской области.
 Орнек — село в Улытауском районе Улытауской области.
 Орнек — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Киргизия 
 Орнек — село в Иссык-Кульском районе Иссык-Кульской области.

Озёра 
Орнек  - озеро в Карабалыкском районе Костанайской области

См. также 
 Урнек